Plaatsen
 Savage (Maryland), een plaats in de Amerikaanse staat Maryland
 Savage (Minnesota), een plaats in de Amerikaanse staat Minnesota

Personen
 Verschillende graven uit de 17e en 18e eeuw; zie Graaf Rivers
 Thomas Savage (moordenaar) (1652-1668), een Brits roofmoordenaar
 Ann Savage (1921-2008), een Amerikaans actrice
 John Savage (1949), een Amerikaans acteur, productiemanager en componist
 Adam Savage (1967), een Amerikaans deskundige op het gebied van special effects en televisiepresentator
 Andrea Savage (1973), een Amerikaans actrice
 Fred Savage (1976), een Amerikaans acteur en televisieregisseur
 Ben Savage (1980), een Amerikaans acteur

Muziek en entertainment
 Savage (band), een Britse heavymetalband
 Savage (single), een single van Megan Thee Stallion
 Savage (album), een muziekalbum van het Britse popduo Eurythmics
 Savage (computerspel), een computerspel
 De artiestennaam van Roberto Zanetti

Auto- en motorfietsmerken
 Savage (automerk), een Nederlands automerk
 Savard, een historisch motorfietsmerk, later Savage genoemd
 Suzuki LS650 Savage, een motorfiets